Pelasgi – antico popolo della Tessaglia

Mitologia greca 
 Pelasgo – primo re dell'Arcadia e padre di Licaone. A seconda delle versioni è autoctono, figlio di Zeus e Niobe o figlio di Triopa e Sois
 Pelasgo o Gelanore – dodicesimo re di Argo, figlio di Stenela o di Arestore
 Pelasgo – figlio di Poseidone e di Larissa
 Pelasgo – figlio di Arcade
 Pelasgo – figlio di Ippotoo
 Pelasgo – padre di Cloro e nonno di Emone, oppure padre di Emone e nonno di Tessalo